Akstafa (naselje), naseljeno mjesto i središte Akstafinskog rajona, Azerbajdžan.
 Akstafa (rijeka), rijeka u Armeniji i Azerbajdžanu.